Сан Марсијал Озолотепек има више значења:

 Општина Сан Марсијал Озолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Марсијал Озолотепек (Сан Марсијал Озолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику